Михаил Кропотов: Кропотов, Михаил Александрович (1952 — 1992 или 1981) — советский хоккеист.
 Кропотов, Михаил Васильевич (1923—1945) — Герой Советского Союза.